Михаил Рытов:
 Рытов, Михаил Александрович (род. 1984) — российский футболист.
 Рытов, Михаил Васильевич (1846—1920) — русский овощевод и плодовод.